Deformació temporal dinàmica (del seu nom en anglès Dynamic Time Warping), algorisme que permet mesurar la semblança entre dues sèries que variïn amb el temps
 DTW també és el codi de la IATA de l'Aeroport Metropolità de Detroit, als Estats Units